Warming är ett danskt efternamn, som burits av bland andra:

 Eugen Warming (1841–1924), dansk botaniker 
 Jens Warming (1873–1939), dansk nationalekonom
 Tomas Warming (född 1939), svensk militär

Danska efternamn